LVG steht für:
 Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern
 Landesverkehrsgesellschaft Sachsen, SPNV-Aufgabenträger Sachsen von 1996 bis 1999
 Landesverwaltungsgericht
 Landsberger Verkehrsgemeinschaft, ein Zusammenschluss der örtlichen Busunternehmen im Landkreis Landsberg am Lech
 Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Erfurt
 Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft, ein Busverkehrsunternehmen und eine Tochtergesellschaft des Stadtverkehr Lübeck  
 Ludwigsluster Verkehrsgesellschaft
 Luftverkehrsgesellschaft (LVG), 1908 in Berlin-Johannisthal von Arthur Müller als Unternehmen für Passagier- und Reklamefahrten mit Parseval-Luftschiffen gegründet
 Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Heidelberg
 Livingston Energy Flight (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft

Abkürzung